Э́ндрю Фи́ллип Кьюне́нен (;  — ) — американский серийный убийца, жертвами которого стали не менее пяти человек, включая модельера Джанни Версаче и девелопера недвижимости Ли Миглина, в трёхмесячный промежуток времени в середине 1997 года. Серия убийств Кьюненена закончилась 23 июля его самоубийством с помощью огнестрельного оружия. Ему было 27 лет.

В последние годы своей жизни Кьюненен не имел постоянной работы, заводя отношения с состоятельными пожилыми мужчинами и тратя их деньги, стараясь впечатлить местное гей-сообщество.

Ранние годы и образование 
Младший из четырёх детей, Эндрю Филипп Кьюненен родился 31 августа 1969 года в Нэшнл-Сити, штат Калифорния, в семье Модесто Кьюненена (1930—2005), американца филиппинского происхождения, и Мэри Энн Шиллачи (1938—2012), американки итальянского происхождения. На момент рождения сына Модесто Кьюненен служил офицером в составе Военно-морских сил США в войне во Вьетнаме. После ухода с военно-морского флота он работал биржевым маклером. В юности Кьюненен жил в Боните, Калифорния, и посещал среднюю школу Бонита-Виста.

В 1981 году отец Кьюненена записал его в независимую дневную епископальную школу, расположенную в богатом районе Ла-Холья в Сан-Диего, где его сын встретился с лучшей подругой Элизабет Коут. В школе Кьюненена помнили как яркого и очень разговорчивого. Результат его тестирования на IQ был равен 142. Будучи подростком, он приобрел репутацию изощрённого лжеца, рассказывающего фантастические истории о его семье и личной жизни. Он также был искусен в изменении своей внешности в зависимости от того, как он чувствовал себя более привлекательным в данный момент. В старших классах за него проголосовали «с наименьшей вероятностью его забудут».

В 1988 году, когда Эндрю было 19 лет, Модесто бросил свою семью и переехал на Филиппины, чтобы избежать ареста за растрату. В том же году Кьюненен, который в старшей школе считался геем и даже тогда имел связи с состоятельными пожилыми мужчинами, начал посещать местные гей-клубы и рестораны. Тогда его глубоко религиозная мать, Мэри Энн, узнала, что он был геем.

Во время ссоры Кьюненен толкнул мать, она ударилась о стену и получила вывих плеча. Более поздняя проверка его поведения по отчетам показала, что он, возможно, страдал от асоциального расстройства личности. Ему было чуждо чувство раскаяния и сочувствия.

После окончания средней школы в 1987 году Кьюненен поступил в Калифорнийский университет в Сан-Диего, где изучал американскую историю. После двухлетнего отъезда он поселился в районе Кастро в Сан-Франциско и переехал к Элизабет Коут и ее парню Филу Мерриллу.

Убийства

Джеффри Трэйл 
Серия убийств Кьюненена началась 27 апреля 1997 года в Миннеаполисе, с убийства его близкого друга Джеффри Трэйла, бывшего офицера Военно-морских сил США и продавца пропана. В ходе ссоры Кьюненен забил Трэйла до смерти столярным молотком, после чего оставил его тело свёрнутым в ковре в квартире архитектора Дэвида Мэдсона.

Дэвид Мэдсон 
Мэдсон, ранее состоявший с Кьюнененом в романтических отношениях, стал его второй жертвой; 29 апреля 1997-го его тело было найдено на восточном берегу озера Раш неподалёку от Раш-Сити, Миннесота, с огнестрельными ранениями головы, произведенными пистолетом, украденным Кьюнененом из дома его первой жертвы, Джеффри Трэйла.

Ли Миглин 
Следующей жертвой Кьюненена стал 72-летний девелопер недвижимости Ли Миглин, убитый 4 мая 1997 года. Его тело было найдено с обмотанными скотчем руками, ногами и головой, после чего он получил более 20 ударов отверткой, а его горло было разрезано ножовкой. После убийства Миглина Кьюненен вошёл в список Десяти наиболее разыскиваемых ФБР беглецов, где стал 449 беглецом.

Уильям Риз 
Пять дней спустя Кьюненен, взявший машину Миглина, нашёл свою четвёртую жертву в Пейнсвилле, Нью-Джерси. Кьюненен застрелил 45-летнего сторожа Уильяма Риза, после чего украл его красный пикап. Несмотря на то, что расследование было направлено на поиски украденного пикапа Риза, Кьюненен «прятался на виду» в Майами-Бич на протяжении двух месяцев. Он даже использовал своё собственное имя, когда закладывал украденный им предмет в ломбарде, зная о том, что полиция будет просматривать записи ломбардов.

Джанни Версаче 
15 июля 1997 года Кьюненен убил итальянского дизайнера Джанни Версаче, дважды выстрелив в него на ступенях его особняка в Майами-Бич. Свидетель предпринял попытку преследования Кьюненена, но не смог его поймать. Откликнувшаяся на вызов полиция нашла украденный у Риза пикап в ближайшем гараже, в котором была обнаружена одежда Кьюненена, поддельный паспорт и вырезки газет о совершённых им убийствах.

Смерть 
В спальне на верхнем этаже плавучего дома в Майами-Бич 23 июля через восемь дней после убийства Версаче и с правоохранительными органами у него на хвосте Кьюненен покончил с собой выстрелом в рот. Кьюненен использовал полуавтоматический пистолет калибра 40 S&W Taurus PT92, который он украл у Джеффа Трейла, первой из его пяти жертв. Это же оружие он использовал для убийства Мэдсона, Риза и Версаче.

Останки Кьюненена похоронены в мавзолее на кладбище Святого Креста в Сан-Диего.

Мотив 
Мотивация Кьюненена остается неизвестной. Сразу после его самоубийства было много спекуляций общественности и прессы на тему того, что он был ВИЧ-инфицированным; однако вскрытие показало, что он был ВИЧ-отрицательным.

Полиция обыскала плавучий дом, где умер Кьюненен - он не оставил никаких записок и личных вещей. Это удивило следователей, т.к. Кьюненен имел репутацию любителя приобретать дорогие вещи у богатых пожилых людей. Малое количество улик не могло помочь следствию - было обнаружены лишь несколько тюбиков с кремом гидрокортизона и довольно обширная коллекция художественной литературы К.С.Льюиса.

В массовой культуре 
 «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, 2018, актёр Даррен Крисс)
 «Жертва гламура» (Fashion Victim, 2008, актёр Джонатон Трент)
 «Убийство Версаче» (The Versace Murder, 1998, актёр Шейн Пердью)
 «Дом Версаче» (House of Versace, 2013, актёр Люк Моррисон)
 «Моя ночь с Эндрю Кьюнененом» (My Night with Andrew Cunanan, 2013, актёр Эдриан Бустаманте)

Примечания

Ссылки 

Серийные убийцы 1990-х годов
Серийные убийцы США
Застрелившиеся в США
Люди с диссоциальным расстройством личности
Выпускники Калифорнийского университета в Сан-Диего
Проституты
Насилие над мужчинами в Северной Америке